Piero Ciampi – cantautore italiano
 Piero Ciampi – album in studio del cantautore Piero Ciampi pubblicato nel 1971
 Piero Ciampi – raccolta antologica del cantautore Piero Ciampi pubblicata nel 1995
 Piero Ciampi – raccolta antologica del cantautore Piero Ciampi pubblicata nel 2010